Kherāmeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kherāmeh (kommunhuvudort i Iran), Fars, 
 Shahrestān-e Kherāmeh, kommun, Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar